Embo bezeichnet:
 Embo S.p.A., einen italienischen Automobilzulieferer
 Embo (Schottland), einen Ort in Sutherland

EMBO ist die Abkürzung für:
 European Molecular Biology Organization, eine europäische Wissenschaftsorganisation

Abkürzung